Hong Kong Open kan syfta på:

 Hong Kong Open – en golftävling på Asian Tour och PGA European Tour
 Hong Kong Open (snooker) – en tidigare professionell rankingturnering i snooker
 Hong Kong Open (tennis) – en tennisturnering